Peterborough United is een Engelse voetbalclub uit de stad Peterborough, Cambridgeshire.

Geschiedenis 
De club werd opgericht in 1934 en werd in 1960 toegelaten tot de Football League en verving daar Gateshead FC. De meningen over de plaatselijke rivalen zijn verdeeld bij de fans, sinds de jaren 60 is er een rivaliteit met Northampton Town, terwijl jongere fans Cambridge United als vijand aanduiden.

De successpeler van de club was Terry Bly die bij hun eerste seizoen in de 4de klasse 52 keer scoorde. Datzelfde seizoen werden in totaal 134 goals gescoord, een record dat nog niet verbroken werd door een League-club, en de club mocht ook de titel vieren. Bij het eerste seizoen in de Third Division (3de klasse) kon de club nog goed mee aan en werd vijfde. Tot 1965 eindigde United nog in de top 10 en de volgende twee seizoenen was het een goede middenmoter. In 1968 haalde de club 50 punten wat goed was voor een zesde plaats maar omdat de club bonussen betaalde aan spelers (wat nu normaal is maar in die tijd uit den boze) kreeg de club 19 strafpunten wat hen helemaal naar de laatste plaats deed gaan.

In de 4de klasse eindigde de club het ene seizoen in de middenmoot en het andere seizoen meer van onder tot in 1974 de titel behaald werd. Terug in de derde klasse werd weer het niveau van 10 jaar geleden gehaald voor enkele seizoenen, in 1978 werd de 4de plaats behaald, het beste resultaat ooit. Dit werd echter gevolgd door een degradatie.

In 1981 en 1982 werd United 5de en miste net de promotie, daarna ging het langzaam bergaf en in 1986 werd de zeventiende plaats behaald. Na twee betere seizoenen belandde United weer op die plaats in 1989. In 1991 promoveerde de club opnieuw na een vierde plaats. Het team ging verder op zijn elan en haalde een respectabele zesde plaats als nieuwkomer, via de eindronde haalde de club zelfs een tweede promotie op rij binnen. Zelfs in de tweede klasse, het hoogste niveau ooit deed de club het goed met een tiende plaats, net voor Wolverhampton Wanderers, dat ooit een grote club was. In 1994 kwam aan dit mooie liedje een einde door een laatste plaats. In 1997 was de club weer terug bij af door een nieuwe degradatie. Na drie seizoenen kon de club terugkeren naar de derde klasse (intussen League Division 2) en kon daar standhouden tot 2005. In 2008 werd de club vicekampioen achter Milton Keynes Dons en promoveerde zo. Het volgende seizoen verliep evengoed en Peterborough werd weer vicekampioen (met twee punten voorsprong op Milton), waardoor de club naar de tweede klasse, de Championship, promoveerde. Het seizoen daarop ging het niet zo goed, Peterborough werd laatste en zakte dus na één seizoen weer terug naar de Football League One. In het seizoen 2010/11 eindigde Peterborough op de vierde plaats in de League One en won de finale van de play-offs tegen Huddersfield Town, zodat het terug promoveerde naar de Championship. Twee seizoenen later werd degradeerde de ploeg weer naar de League One.

Erelijst
Football League Trophy
Winnaar: 2014
Football League Fourth Division
Winnaar: 1961, 1974

Eindklasseringen vanaf 1946/47

Resultaten per seizoen

Bekende (oud-)spelers

Trainer-coaches

Externe links 
 Official Site
 UpThePosh! The Peterborough United Database
 An early history of Peterborough United

Engelse voetbalclub
Sport in East of England
Peterborough